Carlingford může mít různé významy:
 Carlingford (Louth) – město na poloostrově Cooley v hrabství Louth v historické provincii Leinster v Irsku
 Carlingford (hrad) – normanský hrad ve městě Carlingford v hrabství Louth v Irské republice
 Carlingford Lough – zátoka na východním pobřeží Irska, fjord
 Carlingford – vesnice ve Victoria County v provincii Nový Brunšvik v Kanadě
 Carlingford – sídlo v provincii Ontario v Kanadě
 Carlingford – sídlo v Novém Jižním Walesu v Austrálii v příměstské oblasti Sydney

Externí odkazy